Příjmení Peek nosí více významných osobností:

 Dan Peek (1950–2011) – americký hudebník
 Gustaaf Peek (* 1975) – nizozemský spisovatel
 Kim Peek (1951–2009) – americký savant (učenec)